Acmaea subrugosa är en snäckart som beskrevs av Orbigny 1846. Acmaea subrugosa ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
subrugosa